Хейкки Ахо:
 Ахо, Хейкки (род. 1983) — финский футболист.
 Ахо, Хейкки (1895—1961) — финский режиссёр документального кино.